Стоячее — топоним:

Белоруссия 
 Стоячее — озеро в Кормянском районе Гомельской области.
 Стоячее — озеро в Чечерском районе Гомельской области Белоруссии.
 Стоячее — озеро в Кличевском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Стоячее — озеро в Костюковичском районе Могилёвской области Белоруссии.

Россия 
 Стоячее — прежнее название села Охват в Пеновском муниципальном округе Тверской области России.